

События 
 Консулы: Луций Цецилий Метелл и Квинт Марций Рекс (два плебея; Луций Цецилий Метелл умер в начале консульства, консул-суффект Сервилий Ватия — умер до вступления в должность); преторы: Беллин, Гай Лициний Макр, Луций Квинкций (в Риме), Луций Лоллий, Луций Сергий Катилина, Марк Теренций Варрон, Публий Автроний Пет, Публий Корнелий Сулла и (Луций) Рубрий (Доссен); народные трибуны: Гай Антоний, Гай Анций, Гай Попиллий (Ленат), Гай Фунданий (ум. после 54 до н. э.), Гней Корнелий (Лентул Ватия), Квинт Марций, Квинт Цецилий, Луций Волькаций, Луций Гостилий (Тубул) Дазиан и Марк Валерий (Таппон); квестор: Квинт Туллий Цицерон; монетный триумвир: Гай Хоссидий Гета.

 Цезарь вёл агитацию среди жителей Транспадании за получение политических прав. Смерть жены Цезаря Корнелии. На похоронах своей тётки Юлии, вдовы Гая Мария, Цезарь выставил бюсты Мария.
 Поход Лукулла на Артаксат. В стране начинается народная война. Лукулл вынужден отступить.
 Сентябрь — Битва при Артаксате между армиями Рима и Великой Армении.
Хунну:
 68—60 — Шаньюй хуннов Хюйлюй-Цюанькюй.
 От хуннов отлагаются северные племена Сижу и переходят на сторону китайцев. Падёж скота вызвал страшный голод у хуннов.

Родились 
 68, ок. — Гай Корнелий Галл (ум. 27/26 до н. э.), префект Египта, утратив расположение императора Августа, покончил с собой.

Скончались 
 Луций Цецилий Метелл, консул Римской республики текущего года;
 Сервилий Ватия, консул-суффект текущего года (умер ещё до вступления в должность).

Примечания

См. также